Максим Юрьевич Соловьёв () — российский хоккеист, защитник, после завершения карьеры — тренер.

Воспитанник московского ЦСКА. Первый тренер — Борис Штанько. Мастер спорта России международного класса.

Карьера 
Максим Соловьёв начал свою профессиональную карьеру в 1997 году в составе родного московского ЦСКА. В 1999 году Максим перешёл в «Крылья Советов», а перед началом следующего сезона стал игроком новокузнецкого «Металлурга». В 2001 году Соловьёв подписал контракт с подмосковным «Витязем», где в течение трёх лет он был одним из самых результативных защитников. В 2004 году Максим перешёл в ХК МВД, в котором выступал вплоть до расформирования клуба в 2010 году.

Перед началом сезона 2010/11 Соловьёв подписал контракт с московским «Динамо». Через год Максим продлил соглашение с клубом.

Всего в КХЛ Соловьев провел 513 матчей, в которых набрал 134 очка (38 голов и 96 передач) при показателе полезности «+53». Завершил карьеру в 2018 году и вскоре был приглашен на тренерскую работу в ХК «Спартак», в котором работал до апреля 2021 года.

Международная 
В составе юниорской сборной России принимал участие в чемпионатах Европы среди юниоров 1996 и 1997 года.

Достижения 

 2010 Обладатель Кубка Открытия
 2012 Чемпион России
 2012 Обладатель Кубка Гагарина
 2012 Обладатель Кубка мэра Москвы
 2012 Обладатель Кубка Открытия
 2013 Чемпион России
 2013 Обладатель Кубка Гагарина
 2013 Обладатель Кубка Открытия
 2014 Обладатель Кубка Континента
 2014 Обладатель Кубка мэра Москвы
 2015 Третий призёр чемпионата России
 2016 Обладатель Кубка им. А. И. Чернышева
 2016 Обладатель Кубка мэра Москвы

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 18 марта 2014 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 Статистика на сайте Российский хоккей

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Могилёв»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Динамо» Москва
Обладатели Кубка Гагарина